Grabów nad Pilicą (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Kozienicki
 Grabów nad Pilicą (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente